Ассоциа́ция революцио́нных компози́торов Украи́ны (АРКУ) — музыкально-общественная организация в УССР.

Общие сведения 
Ассоциация революционных композиторов Украины была основана в 1927 году в Харькове. Первым её председателем стал — В. Костенко.

Деятельность 
В 1927 году АРКУ сформулировала основные принципы своей деятельности: культивирование оперно-симфонической и камерно-инструментальной музыки, сочетание национального начала с принципами интернационализма; ориентация на городские пролетарские слои.

Отбор композиторских кадров ассоциации проходил по классово-идеологическим признакам. Творческий ориентир — работы М. Вериковского и Ф. Козицкого.

Членами ассоциации стали: О. Арнаутов, Ф. Богданов, В. Борисов, О. Дашевский, М. Коляда, В. Костенко, Ю. Мейтус, В. Нахабин, Я. Полфьоров и др.

Прекращение деятельности 
В 1928 в результате раскола часть членов ассоциации перешла в Ассоциацию пролетарских музыкантов Украины. В 1929 году АРКУ была преобразована в Организацию пролетарских композиторов Украины, а в 1931 году самоликвидировалась.

Примечания 

Музыка Украины
Профессиональные ассоциации
Общественные организации Украины
Творческие объединения Украины